Classe Lion (incrociatore)
 Classe Lion (nave da battaglia)